El término causalidad puede referirse, en esta enciclopedia:
 en la física, a la causalidad, la relación entre causas y efectos;
 en la filosofía, a la causalidad, un principio metafísico;
 en la estadística, a la causalidad, la coocurrencia de dos variables estadísticas correlacionadas;
 en la economía, a la causalidad de Granger, una prueba desarrollada por Clive W. J. Granger.

Enlaces externos